— сёдзё-манга Тэцуро Саямы с иллюстрациями Тидзуру Такахаси, а также одноимённый аниме-фильм режиссёра Горо Миядзаки.

Манга 
Манга выходила в журнале Nakayoshi издательства Коданся с января по август 1980 года. Под импринтом KC Nakayoshi была выпущена в двух томах.

Экранизация 
О производстве полнометражного аниме по сюжету манги впервые было объявлено 15 декабря 2010 года, премьера состоялась 16 июля 2011 года. Этот фильм был произведён Studio Ghibli. Режиссёр — Горо Миядзаки, автор сценария — его отец Хаяо Миядзаки и Кэйко Нива, известный по работе над «Сказаниями Земноморья»; композитор — Сатоси Такэбэ, Аой Тэсима и Кю Сакамото исполнили вокальные партии; продюсером проекта стал Тосио Судзуки.

Сюжет 
Действие сюжета разворачивается в 1963 году в Иокогаме (прообразом места действия выступил район Яматэ). У героини — Уми Мацудзаки — отец, командир корабля, погиб во время Корейской войны 10 лет назад, когда она была ещё маленькой девочкой. В то время как её мать находится в отъезде, девочке приходится принять хозяйство на себя, в частности, не забывать каждое утро поднимать сигнальные флажки с сообщением: «Желаю вам счастливого плавания!» — такое правило поставил отец, чтобы видеть с моря, что его ожидают дома.

В городке имеется школьный клуб с разнообразными секциями по интересам. Клуб хотят закрыть, тем более, что здание, в котором он базируется, уже обветшало. И вот Уми вместе с другими школьными активистами решает ехать в Токио к спонсору школы, чтобы спасти дом от разрушения. На фоне общественной деятельности просыпается первая любовь.

Награды 
Фильм занял первое место в Японии по итогам кинопроката в 2011 году, собрав 4,46 млрд иен (около 57,81 млн долларов).

См. также 
 Furusato Japan

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт аниме — kokurikozaka.jp

Studio Ghibli
Манга 1980 года
Фильмы об Иокогаме